Ancistargis är ett släkte av ringmaskar. Ancistargis ingår i familjen Pilargidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Ancistargis